Морозовка — русская деревня Сюзюмского сельского поселения Кузнецкого района Пензенской области.

Динамика численности населения:
 1979 год — 197 жителей,
 1989 год — 128 жителей,
 1996 год — 121 житель,
 2004 год — 97 жителей, 36 хозяйств,
 2010 год — 52 человека.

Транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция — Елюзань, также в 0,5 км к северо-востоку располагается железнодорожная станция Сюзюм.

Экономика 
Ранее в Морозовке располагалась узкоколейная железная дорога шпалопропиточного завода (станция Елюзань Куйбышевской железной дороги), которая в настоящее время демонтирована.

Примечания 

Населённые пункты Кузнецкого района (Пензенская область)